Bajić oder Bajic ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Bajić (* 1987), serbischer Fußballspieler
 Ante Bajic (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Branimir Bajić (* 1979), bosnischer Fußballspieler
 Branislav Bajić  (* 1977), serbischer Fußballspieler
 Delimir Bajić (* 1983), bosnischer Fußballspieler
 Mane Bajić (1941–1994), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Marko Bajić  (* 1985), serbischer Fußballspieler
 Mate Bajić  (* 1995), kroatischer Fußballspieler
 Milenko Bajić  (* 1944), jugoslawischer Fußballspieler
 Miloš Bajić  (* 1994), serbischer Fußballspieler
 Nedeljko Bajić (* 1968), bosnisch-serbischer Sänger
 Riad Bajić (* 1994), bosnischer Fußballspieler
 Robert Bajic (* 1977), australischer Fußballspieler
 Petar Bajić (* 1934), jugoslawischer Sportschütze
 Stefan Bajić (* 2001), französisch-serbischer Fußballspieler
 Vladimir Bajić (* 1987), serbischer Fußballspieler